Игорь Владимирович Яцков (21 июня 1972, Каменск-Шахтинский, Ростовская область — 11 января 2000, Кири, Чечня) — старший оперуполномоченный Отдела Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Северо-Кавказского военного округа, капитан, Герой Российской Федерации.

Биография 
Родился 21 июня 1972 года в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. С 1988 года жил в Краснодаре. В 1989 году окончил среднюю школу № 84 Краснодара.

В Вооружённых Силах с 1990 года. В 1994 году окончил факультет строительства и эксплуатации аэродромов Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища. С 1994 года служил начальником радиостанции роты связи 4-й воздушной армии на Северном Кавказе.

В органах государственной безопасности с декабря 1996 года. Окончил Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России в Новосибирске. Проходил службу в должности оперуполномоченного отдела ФСБ России по 136-й отдельной мотострелковой бригаде Северо-Кавказского военного округа (Буйнакск, Республика Дагестан).

С декабря 1999 года Яцков неоднократно принимал участие в проведении боевых разведывательных рейдов и боевых операций в районах населённых пунктов Шатой и Шарой. Постоянно находясь в боевых порядках федеральных войск в условиях непосредственного соприкосновения с бандформированиями, проявлял мужество, решительность, хладнокровие, высокую личную войсковую выучку.

Его сын — Владимир Игоревич Яцков, окончил Санкт-Петербургское суворовское военное училище с золотой медалью и окончил прокурорско-следственный факультет Военного Университета Министерства Обороны.

Подвиг 
11 января 2000 года он в составе передовых подразделений бригады, выполняя боевую задачу по боевому охранению автоколонны, в районе населённого пункта Кири вступил в бой с боевиками. В этом бою капитан погиб, до конца выполнив свой воинский долг. Похоронен на Славянском кладбище в Краснодаре.

Указом Президента Российской Федерации № 393 от 19 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и воинского долга, капитану Яцкову Игорю Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Его семье была вручена медаль «Золотая Звезда» № 603.

Также награждён медалью «За отвагу» (14.09.1999).

Память 
 В Краснодаре одна из улиц носит его имя: «Улица Героя Яцкова».
 Школа № 84 носит имя Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича.
 На здании средней школы № 84, в которой учился Яцков Игорь Владимирович, в его честь установлена мемориальная доска.
 Во дворе школы № 84 г. Краснодара установлен бюст Яцкову Игорю Владимировичу.
 Установлена мемориальная доска на фасаде дома, находящегося по адресу: Краснодар, ул. Котовского, д. 113, в котором жил Яцков Игорь Владимирович.
 Памятная плита в честь капитана Яцкова установлена в 2020 году на мемориале воинам-интернационалистам в городе Каменск-Шахтинский.
 Занесён в списки на Мемориальной Арке «Ими гордится Кубань» в г. Краснодаре на ул. Красной 58.
 Его имя увековечено на Галерее выпускников — Героев Отечества в Институте ФСБ России в Новосибирске.
 В Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина установлен памятник, выпускнику 1994 г. капитану Яцкову Игорю Владимировичу[3].
 21 февраля 2023 года средней школе№ 9 города Каменска-Шахтинского, в которой учился Яцков, было присвоено имя  Героя.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Сотрудники ФСБ
Погибшие в боях Второй чеченской войны
Похороненные на Славянском кладбище Краснодара